Erbstetten bezeichnet:

 Erbstetten (Burgstetten), ein Ortsteil von Burgstetten im Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg
 Erbstetten (Ehingen), ein Ortsteil von Ehingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg